Ponikiew peut désigner :

Toponymie
En  :
 Ponikiew, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne ;
 Ponikiew, un village dans la voïvodie de Mazovie ;
 Ponikiew, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale.

Homonymie de localités